

Strade 
 A15 – autostrada federale tedesca
 A15 – autostrada italiana
 A15 – strada lituana

Codici 
 A15 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Josef Bresser Sternwarte di Borken
 A15 – negli scacchi, codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese

Altro 
 A15 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili